Laitier» peut désigner :
 laitier, nom donné à celui qui travaille dans une laiterie qui achète et collecte les laits des agriculteurs et qui les redistribue à la population ;
 laitier, coproduit de l'industrie sidérurgique ;
 laitier, nom vernaculaire du Polygala senega, une plante herbacée.